Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-4, 6-3, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Björn Borg (Campione)

  Guillermo Vilas (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1977